The Hint é uma banda originária de Baltimore nos Estados Unidos, formada em 2004 (profissionalmente).

Discografia

CDs 
 2006 - When It Gets Dark Enough
 2008 - They Can't Stop Us Now
 2009 - The Lights On Hope Street (lançado apenas do Japão)
 2009 - I Am The Hint (EM BREVE!)

EPs 
 2007 - Singles Edition

Ligações externas 
 
 

 

Bandas de Nova Jérsei